Die Saison 2010/11 der Oberliga Südwest war die 33. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest und die dritte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 29. Juli 2010 und endete mit dem letzten Spieltag am 28. Mai 2011. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der SC 07 Idar-Oberstein mit vier Punkten Vorsprung auf den FK Pirmasens.

Die Abstiegsränge belegten Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler, die SG Bad Breisig, der SV Auersmacher und die Eisbachtaler Sportfreunde.

Die Aufsteiger waren Arminia Ludwigshafen aus der Verbandsliga Südwest, der FSV Salmrohr aus der Rheinlandliga und der SV Röchling Völklingen aus der Saarlandliga. Aus der Regionalliga West stieg der FC 08 Homburg ab.

Die Torschützenkönige wurden Pierre Merkel vom SC 07 Idar-Oberstein und Davit Bakhtadze von den Sportfreunden Köllerbach mit jeweils 22 Toren.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Weblinks 
 Oberliga Südwest 2010/11 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11